Ossenmarkt 9 (Groningen), een pand in Groningen
 Ossenmarkt 9 (Zwolle), een pand in Zwolle